Беспа́лый — русская фамилия. Женский вариант — Беспалая.

Известные носители 
 Беспалый, Александр Сергеевич (1948—2016) — советский и белорусский киноактер, заслуженный артист Республики Беларусь.
 Беспалый, Денис Александрович (род. 1974) — российский актёр театра и кино.
 Беспалый, Иван Фёдорович (ранее 1619—1662) — уманский полковник, гетман Войска Запорожского.

См. также 
 Беспалых